Рафаэле Колле (Рафаэлинно дель Колле или Рафаэллино дель Борго-Сансеполькро) (, 1490 — 1540) — итальянский живописец, ученик Рафаэля Санти и Дж. Романо.

Много работал по эскизам и рисункам Романо, помогал Рафаэлю в исполнении фресок на Фарнезинской вилле, написал по его рисункам сцены из истории Моисея в одном из куполов ватиканских лож и по композиции Дж. Романо «Получение папой в дар города Рима» в так называемой зале Константина в Ватиканском дворце. Помогал Дж. Генги и Джорджо Вазари в некоторых их работах. Кроме того, он выполнил немало самостоятельных картин, из которых лучшая, «Воскресение Христово», находится в соборе города Сансеполькро. Наконец, он известен как автор множества рисунков для росписи изделий урбинской фабрики майолики, процветавшей при герцоге Гвидобальде II (1538—1574), и как основатель в городе Сансеполькро художественной школы, из которой вышло несколько искусных живописцев.

Примечания

Литература 

Художники Италии